Вьесте, иногда неправильно Виесте () — город и коммуна в провинции Фоджа в регионе Апулия на юго-востоке Италии. Морской курорт в исторической области Гаргано. Неоднократно отмечался премией «Голубой флаг» Фонда экологического образования за чистоту окружающих вод.

До конца XX века экономика Вьесте основывалась на рыболовстве и сельском хозяйстве. В начале XXI века с развитием туризма в Вьесте построены отели и кемпинги, что изменило внешний вид города, и повлияло на его экономику.

Покровительницей коммуны почитается , празднование 9 мая.

География 
Водно-ветровая эрозия образовала в известняковых прибрежных скалах гроты и арки. Из-за крутизны прибрежных утёсов некоторые из наиболее живописных мест достижимы только по морю.

Экономика 
Ранее основу экономики Вьесты составляли рыболовство и сельское хозяйство. В XXI веке туризм с гостиницами, курортами и кемпингами значительно преобразовал экономику и образ жизни города.

Достопримечательности 
 «Пиццомунно» — вертикальный скалистый монолит, возвышающийся на 25 м над Замковым побережьем (Spiaggia del Castello).
 Музео-Чивико — исторический музей с коллекцией доримского периода на территории современной Италии.
 Замок треугольной формы с бастионами.
 Собор в апулийском псевдороманском стиле. Колокольня перестроена в XVIII веке в стиле барокко.
 Маяк Вьесте (фр.)

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Site on Vieste.
 Information to Vieste.

География Апулии
Города Италии
Курорты Италии